

Geografia 
 Daher el Ahmar – comune nel distretto di Rashaya, governatorato della Beqā in Libano
 Deir el Ahmar – comune nel distretto di Baalbek, governatorato di Baalbek-Hermel in Libano
 Monti Ahmar – catena montuosa adiacente alla città Etiope di Diredaua

Persone 
 Abdullah al-Ahmar – politico siriano
 Ali Mohsen al-Ahmar – politico e generale yemenita

Altro 
 Azraa wa Ahmar – film del 2006 diretto dal regista egiziano Mahmood Soliman
 Eparchia di Baalbek-Deir El-Ahmar – sede della Chiesa maronita in Libano